Kolhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Iris Kolhoff-Kahl (* 1963), deutsche Pädagogin und Hochschullehrerin
 Werner Kolhoff (* 1956), deutscher Journalist